Herb Piastów dolnośląskich
 Herb Piastów górnośląskich
 Herb Piastów kujawskich
 Herb Piastów mazowieckich z linii czerskiej (Żmij, Smok Piastowski)
 Orły Piastowskie

Zobacz też 
 Godło Rzeczypospolitej Polskiej pot. Orzeł Biały